Martí Vigo del Arco (ur. 22 grudnia 1997 w Tolosa) – hiszpański biegacz narciarski, zawodnik klubu H. BENASQUE.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 3 stycznia 2014 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w norweskiej miejscowości Nybygda, gdzie nie wystartował w biegu na dystansie 10 km stylem dowolnym. Drugim planowanym startem zawodnika były zawody juniorskiej w hiszpańskiej miejscowości Puigcerdà, które odbyły się 12 stycznia 2014 roku na dystansie 15 km stylem klasycznym ze startu wspólnego zajął 3. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 stycznia 2018 roku w Dreźnie, gdzie zajął 67. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów do tej pory nie zdobył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
del Arco nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 

Hiszpańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1997